Hutchinson County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hutchinson County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Hutchinson County (Texas) – okres státu Texas